Эндр и Луара () — департамент Франции, один из департаментов региона Центр — Долина Луары. Порядковый номер — 37. Административный центр — Тур. Население — 605 819 человек (2010).

География 
Площадь территории департамента составляет 6127 км².

Департамент включает 3 округа, 37 кантонов и 277 коммун.

История 
Департамент назван по имени двух основных рек (Луара и Эндр) на его территории.

Эндр и Луара — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшей провинции Турень и частей Орлеанэ, Пуату и Анжу.

Достопримечательности 
 Кло-Люсе — дом в городе Амбуаз, которым владел и в котором умер Леонардо да Винчи
 Королевский Амбуазский замок в городе Амбуаз
 «Дамский замок» Шенонсо
 Замок Монпупон
 замок Вилландри с великолепными садами
 Замок Азе-лё-Ридо
 Замок Юссе - прототип замка в сказке «Спящая красавица» Шарля Перро
 Замок Шинон
 Замок Ланже

Примечания

Литература